Stacken kan syfta på följande:

 Stacken – datorförening vid KTH

Platser i Finland 

 Stacken, Larsmo, Österbotten, 
 Stacken (Geta, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar